Ульянинский — фамилия; имеет женскую форму Ульянинская.

 Ульянинский, Александр Вячеславович (1893—1972) — русский и советский писатель и драматург.
 Ульянинский, Дмитрий Васильевич (1861—1918) — российский библиограф, библиофил.
 Ульянинский, Николай Юрьевич (1872—1937) — русский и советский библиограф и библиофил.

См. также 
 Ульянинский сельский округ — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Московской области.
 Ульянинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России.